Radimec je příjmení více osob:

 Karel Radimec (1920–2000) – český fotbalista, otec Libora 
 Libor Radimec (* 1950) – český fotbalista, syn Karla